Runda pucharowa Copa Libertadores 2010

Rozstawienie

Drabinka

1/8 finału

Pierwsze mecze

Rewanże

Ćwierćfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Pierwszy mecz

Rewanż

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
Copa Libertadores 2010